Илиадис — греческая фамилия. Известные носители:
 Илиадис, Вассилеос (1981) — греческий самбист и дзюдоист.
 Илиадис, Илиас (1986) — греческий дзюдоист, олимпийский самбист.